Juegos Olímpicos de Innsbruck puede referirse a:
Juegos Olímpicos de Innsbruck 1964, IX Juegos Olímpicos de Invierno.
Juegos Olímpicos de Innsbruck 1976, XII Juegos Olímpicos de Invierno.
Juegos Olímpicos de la Juventud de Innsbruck 2012, Juegos de la I Olimpiada de la Juventud de Invierno.